La Temporada 1986 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y diciembre de 1986.

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores de América 

Los representativos chilenos fueron:

 Cobresal como campeón de la Ganador de la serie de partidos entre el campeón del Campeonato 1985 y el subcampeón del Campeonato 1984 (Eliminado en primera fase; 1PG, 5PE, 0PP)

 Universidad Católica como ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 1985 (Eliminado en primera fase; 0PG, 1PE, 5PP)

Selección sub-17

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Chile en 1986
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1986